Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните два отбора отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Етър (Велико Търново) и Марица (Пловдив). Актуален шампион е ЦСКА „Септемврийско знаме“.

Класиране 

Забележка:
 Берое (Стара Загора) е изваден от „А“ РФГ след XVIII кръг заради безредици на стадиона в Стара Загора по време на срещата му с Левски-Спартак (София). Резултатите на Берое дотогава са зачетени, а в срещите до края на сезона на противниците му са присъдени служебни победи с по 3:0.

Голмайстори

Състав на шампиона Левски-Спартак (София)

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

1969/70
1969/70